Martin Látal (né le  à Olomouc en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || HC Kladno || Extraliga tch.  ||20 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga tch. ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ ||66 ||18 ||28 ||46 ||90 ||7 ||3 ||4 ||7 ||8
|-
|2007-2008 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ ||57 ||17 ||28 ||45 ||65 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2008-2009 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. ||50 ||4 ||6 ||10 ||6 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009|| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1.liga tch. ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. ||45 ||2 ||7 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || HC Kladno || Extraliga tch. || 46|| 4|| 9|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HC Kladno || Extraliga tch. || 33|| 7|| 9|| 16|| 16|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || HC Kladno || Extraliga tch. ||38 ||1 ||4 ||5 ||18 ||9 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2013-2014 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga tch. ||21 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch. ||46 ||10 ||16 ||26 ||32 ||9 ||2 ||2 ||4 ||4 
|-
|2015-2016 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch. ||35 ||3 ||8 ||11 ||55 ||8 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2016-2017 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch. ||51 ||10 ||8 ||18 ||34 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
|2017-2018 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch. ||7 ||0 ||3 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Hradec Kravole || Extraliga tch. ||38 ||5 ||7 ||12 ||10 ||9 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2018-2019 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch. ||46 ||2 ||10 ||12 ||37 ||10 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|2019-2020 || HC Pardubice || Extraliga tch. ||46 ||7 ||8 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || HC Litvínov || Extraliga tch. ||41 ||2 ||3 ||5 ||8 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2021-2022 || Sheffield Steelers || EIHL  ||  ||

En équipe nationale 

|-
| 2006 || align=left| République tchèque U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 7 ||1 ||2 ||3 ||37 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2008 || align=left| République tchèque U20 || aling=left|Championnat du monde junior || 6 ||2 ||0 ||2 ||4 || align=left|5 position

Trophées et distinstions

1. liga tch. 

 Il remporte le Championnat avec les BK Mladá Boleslav en 2013-2014.

Notes et références 

Naissance à Olomouc
Naissance en mars 1988
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Kladno
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Litvínov
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Naissance en Tchécoslovaquie